Numele Maria Cantacuzino se poate referi la mai multe persoane din istoria românilor:

 Maria Cantacuzino (d. 1723), soția lui Șerban Cantacuzino
 Maruca Cantacuzino (n. 1878 – d. 1969), soția lui George Enescu